Brett Eibner (1988-), joueur de baseball
  (1941-)
 Friedrich Eibner (1825-1877), peintre allemand, père d'Alexander
 Alexander Eibner (1862-1935), chimiste, fils de Friedrich